Первый дивизион 1937/1938 — 38-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался в сентябре 1937 года и закончился в мае 1938 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1937/1938
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1937 году
1938 год в Бельгии